Název Knihy má více významů:
 množné číslo od kniha
 Knihy (Řenče), část obce Řenče v okrese Plzeň-jih
 Knihy (Chotilsko), část obce Chotilsko v okrese Příbram